Митинское — название населённых пунктов в России:
 Митинское — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Митинское — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Митинское — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Митинское  — деревня, вошедшая в состав города Тутаев в Тутаевском районе Ярославской области

См. также 
 Митинское сельское поселение